Bojowe środki biologiczne – chorobotwórcze mikroorganizmy (wirusy, riketsje, bakterie, pierwotniaki i tkankowce) oraz trujące produkty przemiany materii (toksyny) niektórych zarazków. 

Do podstawowych bojowych środków biologicznych należą: 
 toksyna butulizmu (jad kiełbasiany)
 zarazki:
 cholery
 dżumy
 wąglika.

Bojowe środki biologiczne mają na celu obezwładnienie przeciwnika, zarażenie zwierząt hodowlanych i niszczenie upraw roślinnych. Wywołują one epidemie chorób zakaźnych ludzi, zwierząt i roślin. Ogólne zasady ochrony przed nimi są takie same jak przy naturalnych epidemiach.

Broń biologiczna